

Mitología 

En la mitología griega, Hipermnestra o Hipermestra (Ὑπερμνήστρα) puede ser alguno de estos personajes femeninos:

 Hipermnestra o Hipermestra, la mayor de las Danaides (las 50 hijas de Dánao, rey de Argos).

 Hipermnestra, una de las Testíades; es decir, una de las hijas que Testio tuvo con varias mujeres, esposas o amantes. Algunos de los autores clásicos aseguran que la madre de Hipermnestra fue Eurítemis, o Euritémide, que también fue, con él, madre de Altea y de Leda.

 Hipermnestra, que se confunde con las dos anteriores en los relatos de algunos autores clásicos, ya que se la describe como hija de Tespio; es decir, que era una de las Tespíades. Algunos creen que se trata de un error, pues la anterior era hija de Testio. Pero debe de ser tratada como una persona diferente, pues también se dice de ella que se casó con Oícles (Ecles) y que fue, con él, madre de Anfiarao, y quizá también de Ifianira y de Polibea.

 Hipermnestra, una joven hija de Erisictón (por tanto, nieta de Tríopas), un rey de Tesalia, soberbio, violento, y despectivo de los dioses, que fue severamente castigado por Deméter por haberse atrevido a cortar el mejor árbol que encontró en el bosque sagrado de la diosa. Hipermestra, o Mestra (este es el nombre utilizado de modo más frecuente, aunque en la entrada ad hoc de Wikipedia se la cita como Metra) fue una hija que, debido a sus amores con Poseidón, recibió la facultad (nada habitual en los humanos) de metamorfosearse a voluntad. Y gracias a ello pudo ayudar a su padre de un modo singular.

Música 

 Hipermnestra, ópera de Francesco Cavalli.

Bibliografía 

 Biblioteca mitológica II, 1, 5; 2, 1. PAUSANIAS: Descripción de Grecia II 16, 1; 25, 4; X 10, 2. OVIDIO: Heroidas 14. EURÍPIDES: Hécuba 869. (1ª acepción)
 Biblioteca I 7-10. Descripción de Grecia, II 21, 2. (2ª acepción)
 DIODORO SÍCULO: Biblioteca de Historia IV 68, 5. (3ª acepción)
 ANTONINO LIBERAL: Metamorfosis VIII 738-740; 847. (4ª acepción)

Personajes de la mitología griega